Robert Byrne (20 april 1928 – Ossining 12 april 2013) was een Amerikaanse schaker. In 1960 zette hij het open kampioenschap van de V.S. op zijn naam en in 1964 werd hij FIDE-grootmeester. In 1965 versloeg Byrne Bobby Fischer bij de Amerikaanse kampioenschappen.

Byrne overleed op 84-jarige leeftijd na een lang ziekbed.

Byrne-variant 

Byrne was schaakjournalist en had een schaakkolom in de New York Times. Hij heeft de theorie grondig bestudeerd en verrijkt met de Byrne-variant in de Pirc-verdediging:
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Lg5

Externe link 
 

Amerikaans schaker
Schaakgrootmeester